El Puig de Quercorb és una muntanya de 466,3 metres del terme comunal d'Arles, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. És dins de l'antic terme comunal de Fontanills.

Es troba al sud-oest de la vila d'Arles, a prop i a llevant de l'església de la Santa Creu de Quercorb.

Referències 

Muntanyes d'Arles